Władimir Kozłow (ur. 1946) – radziecki piłkarz i trener piłkarski
 Władimir Kozłow (ur. 1958) – radziecki bobsleista
 Władimir Kozłow (ur. 1959) – radziecki łyżwiarz
 Władimir Kozłow (ur. 1960) – kazachski polityk
 Władimir Kozłow (ur. 1994) – rosyjski lekkoatleta

Zobacz też 
 Vladimir Kozlov